Niclas Jensen (Copenhague, 17 de agosto de 1974) é um ex-futebolista profissional dinamarquês, que atuava como lateral-esquerdo.

Carreira 
Niclas Jensen se profissionalizou no Lyngby FC.

Carreira 
Niclas Jensen integrou a Seleção Dinamarquesa de Futebol na Eurocopa de 2004, e na Copa de 2002.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1974
Naturais de Copenhague
Futebolistas da Dinamarca
Futebolistas do Lyngby Boldklub
Futebolistas do PSV Eindhoven
Futebolistas do F.C. København
Futebolistas do Manchester City F.C.
Futebolistas do Borussia Dortmund
Futebolistas do Fulham F.C.
Jogadores da Seleção Dinamarquesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Eurocopa de 2004